

Áttekintés

Összesített táblázat

Rekordok 
 Legkevesebb szakasz: 6 (1903, 1904)
 Legtöbb szakasz: 26 (1987)
 Legrövidebb versenytáv: 2 428 km (1903, 1904)
 Leghosszabb versenytáv: 5 745 km (1926)
 Legkisebb átlagsebesség: 23,972 km/óra (1924)
 Legnagyobb átlagsebesség: 41,654 km/óra (2005)
 Versenyzők: 59 (1905), 210 (1986)
 Célba ért versenyzők: 10/64 (1919), 169/198 (2010)
 Időkülönbség a győztes és a második versenyző között: 8 másodperc (1989), 2 óra 49 perc 21 másodperc (1903)

Útvonal 
A Tour rajtjának helye évenként változó, a cél helyszíne mindig Párizsban van.

Szakszok rajt/cél helyszínei 
25x vagy ennél több alkalommal adtak helyet ezek a települések rajtnak vagy célnak a Tour de France-on:

 Párizs – 141 (legutóbbi cél: 2019)
 Bordeaux – 80 (legutóbb: 2010)

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
Tour de France history 
Emlékezés a bajnokokra  

Statisztikak
Tour de France